Lifelike – album degli Ui del 1998
 Lifelike – singolo dei Karnivool del 2002